Les Roughnecks de Tulsa est le nom de quatre clubs de soccer (football) de la ville de Tulsa dans l'État d'Oklahoma aux États-Unis:

 Roughnecks de Tulsa (1978-1985) de la North American Soccer League ;
  de la United Soccer Leagues ;
 Roughnecks Women de Tulsa (1995) de la W-League ;
 Roughnecks de Tulsa (2015), rebaptisé FC Tulsa en 2020, du USL Championship.